Аудиометр — прибор для измерения остроты слуха.
 Аудиометр — прибор для измерения объёма аудитории радио и телепередач. Подключается к радио и телеприёмникам.